Земун:
 Земун — район Белграда, бывший город.
 Земун — община с центром в Земуне.
 «Земун» — футбольный клуб из Белграда.
 «Земун» — художественный фильм Эдуарда Жолнина.